Самуэль Познанский (, ;
6 октября 1864, Любранец, Российская империя — 5 декабря 1921, Варшава, Польша) — раввин реформистского иудаизма, главный раввин и казначей варшавской Большой синагоги, доктор философии, востоковед, эксперт по истории караимов, средневековой истории европейских евреев, эксперт по еврейскому календарю.

Биография 
Самуэль Познанский родился 6 октября 1864 года в городе Любранец в традиционной еврейской семье. С 1882 году обучался в Варшаве в реальном училище, которым руководил Самуэль Дикштейн. После окончания реального училища обучался в Варшавском университете. C 1890 по 1896 год Самуэль Познанский изучал иудаику, ориенталистику и философию в университетах Берлина и Гейдельберга, где получил научную степень доктора философии.

В 1896 году стал раввином. Окончив обучение в германских университетах, Самуэль Познанский вернулся в Польшу, где после смерти главного раввина варшавской Большой синагоги Исаака Цилкова был назначен на его место. Был раввином Большой синагоги до самой смерти. С 1904 года был библиотекарем в Центральной иудейской библиотеке и стал инициатором строительства отдельного для неё здания. В 1897 году Самуэль Познанский принял участие в I Всемирном сионском конгрессе в Базеле.

В годы Первой мировой войны Самуэль Познанский принимал участие в работе благотворительных обществ помощи пострадавшим евреям. 16 апреля 1917 года произнёс торжественную прощальную речь во время похорон Людвика Заменгофа. В 1918 году Самуэль Познанский стал членом Варшавского городского совета. В 1920 году вместе с Меиром Балабаном основал раввинистическую школу «Тахкемони».

В 1921 году руководителями Большой синагоги была предпринята попытка смещения Самуэля Познаского с поста варшавского раввина. Против Самуэля Познанского выступили гурские хасиды, которыми руководил цадик Авраам Мордехай Альтер.

Самуэль Познанский умер 5 декабря 1921 года и был похоронен на варшавском еврейском кладбище (квартал 9, ряд 10). Памятник на могиле Самуэля Познанского был создан еврейским архитектором Генриком Штифельманом.

Творчество 
Самуэль Познанский является автором многочисленных статей по иудаике, ориенталистике. Принимал участие в написании статей в энциклопедиях «The Jewish Encyclopedia» (1901—1906 гг.) и «Еврейская энциклопедия» (1906—1913 гг.).

Литература 
  
  
 Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska: Historia i kultura Żydów polskich. Słownik. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2000. ISBN 83-02-07813-1.
 Henryk Kroszczor: Cmentarz Żydowski w Warszawie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 21. ISBN 83-01-04304-0.

Похороненные на Еврейском кладбище (Варшава)
Философы Польши
Историки Польши
Востоковеды Польши
Авторы Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона
Делегаты первого всемирного сионистского конгресса